

Хлібне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Хлібне — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Хлібне — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Хлібне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Хлібне — село, Харківська область, Лозівська міська рада